Winston (Flórida)
 Winston (Missouri)
 Winston (Montana)
 Winston (Oregon)

 Winston (cigarro)

Desambiguações de topônimos